Jati Baru (Bunga Raya), een plaats in Indonesië
Jati Baru (Mandiangin), een plaats in Indonesië
Jati Baru (Padang Timur), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing